Vilamartín puede referirse a:
Vilamartín de Valdeorras, concello de la provincia de Orense.
Vilamartín de Valdeorras (parroquia), parroquia de dicho concello.
Vilamartín (lugar), lugar de dicha parroquia.
Vilamartín Pequeno, parroquia del concello de Barreiros.
Vilamartín Grande, lugar de la parroquia de Cabarcos, concello de Barreiros.
Vilamartín (Orol), lugar de la parroquia de Xerdiz, concello de Orol.
Vilamartín (Tordoya), lugar da parroquia de Bardaos, concello de Tordoya.
Vilamartín (Villalba), lugar da parroquia de Rioaveso, concello de Villalba.